Perfect Day, Lou Reed válogatásalbumának címe
Perfect Day, Lou Reed egyik dalának címe
Perfect Day, a Cascada együttes második stúdióalbuma
Perfect Day, a Cascada együttes egyik kislemezének címe